Церковь Святого Филиппа (Сидней)
 Церковь Святого Филиппа (Ташкент)